Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 1992 (met de officiële naam AT&T Tennis Challenge) vond plaats van 27 april tot en met 3 mei 1992 in de Amerikaanse hoofdstad Atlanta. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Atlanta Athletic Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

1992
Atlanta/Orlando